José Maria da Silva Paranhos kan syfta på:

* José Maria da Silva Paranhos den äldre (1819–1880), brasiliansk politiker och diplomat
 José Maria da Silva Paranhos den yngre (1845–1912), brasiliansk politiker och diplomat